West Liberty désigne :

West Liberty, une ville située dans l’Illinois ;
West Liberty, une ville située dans l’Iowa ; 
West Liberty, une ville située dans le Kentucky ;
West Liberty, une ville située dans l’Ohio ;
West Liberty, une ville située en Pennsylvanie ;
West Liberty, une ville située en Virginie-Occidentale.